Jessica Capshaw (1976-), actrice américaine.
 Kate Capshaw (1953-), actrice américaine.

Homonymie de patronyme